Первенство Казахстана по футболу 2021 года — 30-й турнир Первой лиги, в котором принило участие 12 клубов. Проходил в 2 круга с 11 апреля по 29 октября 2021 года.

Участники

Фарм-клубы 

Согласно Регламенту соревнования, команды, входящие в структуру клубов Премьер-лиги, не имеют права бороться за выход в Премьер-лигу следующего сезона и участие в Кубке Казахстана.

Итоговая таблица 

* с футбольного клуба Окжетпес снято 9 очков решением КДК КФФ

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 
 ПЕРВАЯ ЛИГА – 2021 на сайте "Казахстанский футбол" 

Казахстан
Первая лига Казахстана по футболу